Giuseppe Desiato – pittore e fotografo italiano
 Luca Desiato – giornalista e scrittore italiano
 Paco Desiato – fumettista italiano